Geografie:
 Las Vegas (Nevada), stad in de Amerikaanse staat Nevada, bekend vanwege zijn extravagante casino's
 Las Vegas (New Mexico), plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
 Las Vegas (Honduras), gemeente in het Hondurese departement Santa Bárbara
 Las Vegas (Spanje), comarca in de Spaanse provincie Madrid

Overig:
 Las Vegas (televisieserie), Amerikaanse televisieserie van NBC
 Las Vegas (Slagharen), overdekte speelhal in attractiepark Slagharen
 Las Vegas (computerspel), een computerspel van het genre simulatiespel